Fonte puede referirse a:

en España 
Fonte de Cántaras, lugar de la parroquia de Ferreiroa, concello de Golada.
Fonte Outeiro, lugar de la parroquia de Dodro, concello de Arzúa.
Fonte Alvite, lugar de la parroquia de Rendal, concello de Arzúa.
Fonte dos Poios, lugar de la parroquia de Penarrubia, concello de Baralla.
Fonte do Curro, lugar de la parroquia de Curro, concello de Barro.
Fonte da Saúde, lugar de la parroquia de O Cereixal, concello de Becerreá.
Fonte do Lobo, lugar de la parroquia de Guillén, concello de Becerreá.
Fonte Almesendre, lugar de la parroquia de Saavedra, concello de Begonte.
Fonte Filloa, lugar de la parroquia de Saavedra, concello de Begonte.
Fonte Arcada, lugar de la parroquia de Aguís, concello de Los Blancos.
Fonte Moreiras, lugar de la parroquia de Moreiras, concello de Boborás.
Fonte de Mouro, lugar de la parroquia de Castro, concello de Boiro.
Fonte Paredes, lugar de la parroquia de Ons, concello de Brión.
Fonte Ermida, lugar de la parroquia de Corvillón, concello de La Merca.
Fonte da Pía, lugar de la parroquia de Insua, concello de Ortigueira.
Fonte Melendre, lugar de la parroquia de Vilar, concello de Puentedeume.
Fonte Espiñosa, lugar de la parroquia de San Pedro de Muro, concello de Puerto del Son.
Fonte Grande, lugar de la parroquia de Carnoedo, concello de Sada.
Fonte de Ons, lugar de la parroquia de Noalla, concello de Sanjenjo.
Fonte Díaz, lugar de la parroquia de Touro, concello de Touro.
Fonte de Lara, lugar de la parroquia de San Pedro de Losón, concello de Villa de Cruces.
Fonteantiga, lugar de la parroquia de O Barón, concello de Carballiño.

Portugal 
 Fonte (Gaula), lugar de la freguesia de Gaula, Madeira.
 Fonte do Lopo, lugar de la freguesia de Gaula, Madeira.

Italia 
 Fonte (Treviso), comuna italiana de la provincia de Treviso, región de Véneto.